O Green Archers United Futbol Club, é um clube de futebol com sede em Alabang, Filipinas. A equipe compete no Campeonato Filipino de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1998.

Notáveis futebolistas

 Hervé Ebanda (2015–)
 Dan Ito (2013)
 Emelio Caligdong (2013–)
 Robert Cañedo (2014–16)
 Patrick Deyto (2012–14)
 Reymark Fernandez (2013–14)
 Christian Pasilan (2010–)
 Arnie Pasinabo Jr. (2013)
 Jovanie Simpron (2013–15)
 Robert Waly Lopez Mendy (2013–15)

Clubes de futebol das Filipinas
Clubes de futebol fundados em 1998